23-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд второй лиги прошёл с 6 мая по 10 ноября 2013 года. В соревновании приняли участие 13 команд из 11 городов.

Положение

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2013
 Первая лига Белоруссии по футболу 2013

Ссылки 
 Вторая лига 2013 на kick-off.by
 Вторая лига 2013 на football.by

Футбол в Европе в 2013 году
Вторая лига Белоруссии по футболу
Спорт в Белоруссии в 2013 году